Rokita ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rokita (* 1986), österreichische Eisschnellläuferin
 Jan Rokita (* 1959), polnischer Politiker
 Nelli Rokita (* 1957), polnische Politikerin
 Richard Rokita (1894–1976), deutscher SS-Untersturmführer, Leiter des Zwangsarbeitslager Tanopol
 Todd Rokita (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Zbigniew Rokita (* 1989), polnischer Journalist und Autor

Rokita ist der Name folgender Orte in Polen:

 Rokita (Przybiernów), Woiwodschaft Westpommern, deutsch Rackitt
 Rokita (Berg), Beskiden